La XXI edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 5 al 10 luglio 2008 a Kiev, in Ucraina.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

Note 

 2008
Competizioni sportive a Kiev
Scherma nel 2008